Der Rheinland-Pfälzische Landtag bestand in der 13. Wahlperiode von 1996 bis 2001 aus 101 Mitgliedern.

Zusammensetzung 
Bei der Landtagswahl am 24. März 1996 gab es folgendes Ergebnis:

Präsidium 
Präsident: Christoph Grimm (SPD)
Vizepräsidenten: Peter Schuler (CDU), Hans-Günther Heinz (FDP)

Die Zahl der Vizepräsidenten wurde von vier auf zwei gesenkt.

Abgeordnete

Literatur 
Markus Schäfer: Datenhandbuch zur Geschichte des Landtags Rheinland-Pfalz 1947–2003. Mainz 2005, 
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Die Wahl zum 13. Landtag in Rheinland-Pfalz am 24. März 1996.  Band 363 Bad Ems 1996

 

Landtag Mitglieder 13
 13